Sezóna 1995/96 Poháru UEFA byla 38. ročníkem tohoto poháru, který se hrál na šest vyřazovacích kol a předkolo. Vítězem se stal bavorský celek FC Bayern Mnichov, který ve finále dvakrát porazil francouzský klub FC Girondins de Bordeaux. Významným způsobem do tohoto ročníku Poháru UEFA zasáhl také český celek. Slavia Praha vypadla až v semifinále po dvou prohrách 0:1 s poraženým finalistou.

Předkolo 

|}

1. kolo 

|}

2. kolo 

|}

3. kolo 

|}

Čtvrtfinále 

|}

Semifinále 

|}

Finále 

|}

Vítěz 

Pohár UEFA
Fotbal v roce 1995
Fotbal v roce 1996
Sport v Evropě v roce 1995
Sport v Evropě v roce 1996